Градина може да се отнася за:
 Градина, място за отглеждане на растения;
 Градина, къмпинг на българското черноморие;

Села

Села в България 
 Градина, село в Област Плевен, България;
 Градина, село в Област Пловдив, България;
 Градина, село в Област Разград, България;

Села в Босна и Херцеговина 
 Градина, село в Община Приедор, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;

Села в Румъния 
 Гредина, село в окръг Констанца, Румъния;

Села в Сърбия 
 Градине (Градина), село в Община Цариброд, Република Сърбия;

Села в Черна гора 
 Градина, село в Община Даниловград, Черна гора;
 Градина, село в Община Жабляк, Черна гора;
 Градина, село в Община Плевля, Черна гора;
 Градина, село в Община Цетине, Черна гора.